Neu-Jerusalem steht für:

 Neustadt Jerusalems außerhalb der Stadtmauern der Altstadt, siehe Jerusalem 
 West-Jerusalem, der jüdische Westteil Jerusalems nach der Teilung 1948
 das heutige Jerusalem als Hypothese zu einem Alt-Jerusalem an anderem Standort, siehe Kamal Salibi #Jerusalem-These
 Lalibela in Äthiopien, alternativer Name 
 Kloster Neu-Jerusalem, russisch-orthodoxes Männerkloster in der russischen Stadt Istra
 Siedlung Neu-Jerusalem, Wohnanlage in Berlin-Staaken (Spandau)
 Nova Jerusalem, portugiesische Kolonie auf Espiritu Santo, siehe Pedro Fernández de Quirós 

Siehe auch:
 Neues Jerusalem, eine visionäre Offenbarung des Johannes
 Jerusalem (Begriffsklärung)